peut désigner :
  (États-Unis)
  territoriale (France)
   (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)